Con il nome Elizabeth Stafford sono conosciuti i seguenti personaggi:
Elizabeth Stafford (1546-1599), cortigiana inglese;
Elizabeth Stafford (1497-1558), figlia di Edward Stafford, III duca di Buckingham e moglie di Thomas Howard, III duca di Norfolk;
Elizabeth Stafford (1479-1532), figlia di Henry Stafford, II duca di Buckingham;